Ел Каргадеро има више значења:

 Ел Каргадеро (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каргадеро (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каргадеро (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Каргадеро (Акахете), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каргадеро (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Каргадеро (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Каргадеро (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику